Heavy rock puede referirse a los siguientes estilos musicales:
 El hard rock.
 El heavy metal.
 El rock ácido.